Olde ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuel Olde (1802–1885), schwedischer Romanist, Anglist und Nordist
 Hans Olde (1855–1917), deutscher Maler
 Hans Olde der Jüngere (1895–1987), deutscher Maler und Grafiker
 Hinrich Christian Olde (1727–1789), deutscher Kaufmann
 Jan Olde Riekerink (* 1963), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Margareth Olde (* 2000), estnische Schachspielerin